In de biologie:
 Algen
 Zeewier
 Wier (plaats), een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland
 Wier, een betrekkelijk voornaamwoord
 Johannes Wier
 Rusty Wier